O Campeonato Colombiano de Futebol de 1996-97, oficialmente "Copa Mustang" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 50º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización) mais um Torneo Adecuación, visto que a Colômbia voltaria com o calendário sulamericano, com início e término no mesmo ano. No Apertura se jogava turno e returno em grupo único enquanto que no Finalización se jogava em dois grupos de sete em turno e returno. Os oito melhores pontuados na soma dos dois torneios são classificados para um Octogonal de dois grupos, onde os dois melhores de cada grupo vão a um quadrangular final. O campeão era classficado para a final, que seria jogada com o campeão do Torneo Adecuación, que era jogado em quatro grupos, onde se classificavam em um octogonal de dois grupos, onde os dois melhores de cada grupo também iriam a um quadrangular final - de onde saía o campeão. Os dois clubes finalistas classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1998. Para a Copa Conmebol de 1997 foi classificado o campeão e o vice do Apertura. Houve rebaixamentos e acessos durante o campeonato (após o fim do Apertura/Finalización e após o término do Adecuación)

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1997
Desporto na Colômbia em 1996